Příjmení Guthrie [gassrí] nosí více významných osobností:

 Arlo Guthrie (* 1947) – americký folkový písničkář
 James Guthrie – rozcestník
 Jesse Guthrie (* 1958) - americký sportovní lezec, žijící v Česku, jeden z průkopníků skalního lezení v USA
 Woody Guthrie (1912–1967) – americký folkový písničkář, lidový muzikant a písmák

Externí odkazy